Salvador (španjolski i portugalski: spasitelj) može značiti:

 Salvador, država u Srednjoj Americi.
Salvador (Brazil), grad u brazilskoj državi Bahia
Salvador (Filipini), grad u filipinskoj provinciji Lanao del Norte
Salvador Settlement, naselje na Falklandima 
Salvador (1986), film iz 1986. o građanskom ratu u Salvadoru
Salvador (2006), film o španjolskom anarhistu Salvadoru Puigu Antichu.

Salvador je i dio naziva nekih zemljopisnim pojmova:
 Salvador Mazza, grad u Argentini.
 Volcán de San Salvador, vulkan u Salvadoru.
 Jezero Salvador, Louisiana, SAD.
 Za ostalo, vidi San Salvador (razdvojba)